Дом с атлантами — название домов со скульптурами атлантов в различных городах:

 Дом с атлантами — бывшее здание в Баку
 Дом с атлантами на Солянке в Москве
 Дом с атлантами в Одессе
 Дом с атлантами — Новый Эрмитаж в Санкт-Петербурге